Justice League Task Force  se refiere a superhéroes propiedad de DC Comics.

Es también el nombre de una publicación y un videojuego:

Justice League Task Force (cómic) - el nombre de una antigua publicación de DC Comics, así como un equipo de superhéroes

Justice League Task Force (videojuego) - un videojuego desarrollado por Blizzard Entertainment y publicado por Acclaim Entertainment.